XX Mistrzostwa Świata Wojskowych w zapasach w 2001 rozgrywane były w dniach 8 – 15 października w Splicie w Chorwacji.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Przypisy 

2001 w zapasach
Sport w Splicie
2001 w Chorwacji
Mistrzostwa świata wojskowych w zapasach
Zapasy w Chorwacji